Kall kan syfta

 Kall, Åre kommun – kyrkbyn i Kalls socken och en småort i Åre kommun
 Kalls socken – en socken i Jämtland
 Kalls landskommun –  en tidigare kommun i Jämtlands län
 Kalls församling – en församling i Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt i Härnösands stift
 Kalls kyrka – en kyrkobyggnad som ligger på en höjd ovanför Kallsjön i Åre kommun
 Kalls distrikt – ett distrikt i Åre kommun och Jämtlands län
 Kalls sameby – en sameby i västra Jämtland
 Kall – ett färöiskt företag som 2009 blev Vodafone Faroe Islands
 Kall (flod) – en flod i Nordrhein-Westfalen i Tyskland
 Kall, Nordrhein-Westfalen – en kommmun i Tyskland
 Kall (soldatnamn) – ett svenskt soldatnamn

Se även
 Kyla